Thaon ist der Name folgender geografischer Objekte in Frankreich:
 Thaon, Gemeinde im Département Calvados
 Thaon-les-Vosges, Gemeinde im Département Vosges
 Thaon-les-Vosges (Thaon-les-Vosges), ehemalige Stadt und heute Ortsteil der neuen Gemeinde Thaon-les-Vosges im Département Vosges

Thaon ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Francesco Thaon di Revel (1725–1807), General und Vizekönig des Königreiches Sardinien-Piemont
 Charles Thaon (1910–2000), französischer Eisschnellläufer
 Giuseppe Thaon di Revel (1756–1820), General des Königreiches Sardinien-Piemont
 Paolo Thaon di Revel (1859–1948), italienischer Großadmiral und Senator
 Philippe de Thaon (12. Jhd.), französischer Geistlicher und Dichter

Thaon ist Namensbestandteil der Thaon-di-Revel-Klasse und von deren Typschiff